Ільчик Любава Олександрівна (нар. 02 травня 1999, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл, Україна) - українська спортсменка, майстер спорту України.
 Ільчик-Тимировська волость Стерлітамацького повіту Уфимської губернії РФ.